

Persone 
 David Donaldson (1916-1996) – pittore britannico
 David Donaldson (1960) – musicista neozelandese
 David Donaldson (1986) – sciatore canadese